Homoeoneuria är ett släkte av dagsländor. Homoeoneuria ingår i familjen Oligoneuriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Dagsländor
Homoeoneuria